Organització Neerlandesa per a la Recerca Científica (del seu nom en neerlandès Nederlandse voor Wetenschappelijk Onderzoek), institució pública de recerca científica dels Països Baixos
 Nou ordre mundial (del seu nom en anglès New World Order), teoria de la conspiració sobre un govern mundial únic
 WWE No Way Out, esdeveniment anual de lluita lliure professional organitzat per World Wrestling Entertainment
 New World Order, grup de lluitadors professionals creat per Hulk Hogan